Мисион Вијехо има више значења:

 Мисион Вијехо (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Мисион Вијехо (Плајас де Росарито), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику